Hungberg ist der Name folgender Orte:

 Hungberg (Gemeinde Natternbach), Ortschaft der Gemeinde Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hungberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft der Gemeinde Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hungenberg